Hannover 96 is een Duitse voetbalclub uit de stad Hannover. De club komt uit in de 2. Bundesliga en speelt zijn thuiswedstrijden in de HDI-Arena in Hannover. De club werd twee keer landskampioen.

Geschiedenis

Van de oprichting tot aan de Tweede Wereldoorlog 
De club werd opgericht op 12 april 1896 als Hannoverscher Fußball-Club von 1896. Ondanks het feit dat in de naam voetbalclub stond werd er aanvankelijk rugby gespeeld. In 1899 nam voetbal dan de rol van het rugby over. Op 1 juli 1903 was de club een van de oprichters van de Hannoverse voetbalbond. De club werd voor het eerst kampioen van Hannover in 1904/05 en nam hierop deel aan de eindronde om de Duitse landstitel. De club verloor in de eerste ronde van Eintracht Braunschweig. Vanaf het volgende seizoen moest de kampioen van Hannover eerst langs de Noord-Duitse eindronde. Van 1906 tot 1913 werd de club zes keer kampioen en telkens werd de club door Braunschweig uitgeschakeld, meestal in de eerste ronde. Op lokaal vlak was SV Eintracht Hannover de enige concurrent van de club.

In 1913 fuseerde de club met BV Hannovera 1898 en werd Hannoversche Sportverein (HSV) von 1896. BV Hannovera 1898 was zelf al een fusieclub ontstaan in 1905 door fusie van FV Hannovera 1898 Hannover en BV Hannover dat zich in 1902 afgesplitst had van HFC 1896.

Na de Eerste Wereldoorlog speelde de club in de Bezirksliga Südkreis, de hoogste klasse in Duitsland die in die tijd nog verdeeld was over regionale kampioenschappen. In deze tijd was Arminia Hannover de grote club van de stad. In 1926/27 kon de club Arminia voor het eerst van de troon stoten en plaatste zich zo voor de voorronde van de Duitse eindronde om de landstitel. De club werd laatste in zijn groep. Hannover 96 nam de rol van Arminia helemaal over en werd tot 1930 kampioen, maar kon zich nooit plaatsen voor de eindronde om de landstitel. Vanaf 1931 speelde Arminia opnieuw eerste viool en eindigde 96 in de middenmoot.

In 1933 werd het hele voetbalsysteem veranderd nadat de nazi's de macht grepen in Duitsland. De Gauliga werd ingevoerd als hoogste klasse, maar was nog steeds over regionale kampioenschappen verdeeld. Hannover 96 speelde in de Gauliga Niedersachsen. In 1934/35 werd de club kampioen en plaatste zich zo voor de eerste keer voor de eindronde om de landstitel. De regionale kampioenen werden in vier groepen van vier ingedeeld en Hannover werd tweede achter Schalke 04, de latere landskampioen. Het volgende seizoen werd Werder Bremen regionaal kampioen net voor Hannover en het seizoen erna eindigde rivaal Arminia ook nog voor de club.

In 1937/38 eindigde de club samen met VfL Osnabrück op de eerste plaats en werd kampioen door een beter doelsaldo. In de eindronde won de club al zijn wedstrijden in een groep met 1. FC Nürnberg, Alemannia Aachen en 1. Hanauer FC 1893. In de halve finale, die in Dresden gespeeld werd, kwam de club tegenover Hamburger SV te staan. Na de eerste helft stond het 0-2 voor HSV, maar in de tweede helft kon Hannover terugkomen tot 2-2 en in de verlenging werd het 3-2. In de finale in Berlijn kwam de club tegenover Schalke te staan. Schalke domineerde de competitie en werd de voorgaande vier seizoenen drie keer landskampioen en trok dus op 26 juni 1938 was favoriet als favoriet naar de finale. Na de eerste helft stond het 0-2 voor Schalke, maar in een wervelende tweede helft kwam Hannover voor de 90.000 toeschouwers terug tot 3-3. Na verlengingen bleef het 3-3 en in die tijd waren er nog geen strafschoppen die een wedstrijd beslisten. Op 3 juli speelden de clubs voor 94.000 toeschouwers de replay en na 90 minuten stond het opnieuw 3-3, deze keer scoorde Hannover wel nog in de verlenging dankzij een doelpunt van Erich Meng in de 117de minuut. De club zorgde voor sensatie in Duitsland en kroonde zich voor de eerste maal tot landskampioen.

De volgende seizoenen moest de club steeds zijn meerdere erkennen in Osnabrück, maar in 1940/41 werd de club opnieuw kampioen en plaatste zich weer voor de eindronde en werd geplaatst in een groep met Schalke en SC Borussia 04 Fulda. Schalke werd groepswinnaar. De volgende jaren eindigde de club in de middenmoot.

Oberliga 
Zoals alle Duitse clubs hield de club na de Tweede Wereldoorlog tijdelijk op met bestaan, maar in augustus 1945 speelde een team bestaand uit spelers van Hannover 96 en Arminia Hannover hun eerste wedstrijd tegen een Brits militair elftal en in 1946 werd de club officieel heropgericht. In 1947 werd de club toegelaten tot de Oberliga Nord. De Oberliga was de nieuwe hoogste klasse en bestond nog maar uit vijf reeksen, een heel verschil met de Gauliga. Duitsland was nu ook veel kleiner dan voor de oorlog. Hannover werd voorlaatste en degradeerde voor het eerst in haar bestaan uit de hoogste klasse. Holstein Kiel werd het volgende seizoen na enkele speeldagen uitgesloten omdat ze in het voorgaande seizoen een niet speelgerechtigde speler opgesteld hadden. Als deze fout eerder ontdekt werd had Hannover niet moeten degraderen. Ze kregen meteen een startplaats voor het volgende Oberliga seizoen en de club trok zich terug uit de competitie om de rest van het seizoen vriendschappelijke wedstrijden te spelen.

In 1952 werd Helmut Kronsbein trainer en van dan af ging het beter met de club die de voorbije seizoenen aanmodderde. In 1953/54 werd de club kampioen in de Oberliga en plaatste zich opnieuw voor de eindronde om de titel. In een groep met VfB Stuttgart en Berliner SV 92 won de club beide wedstrijden en speelde de finale tegen de andere groepswinnaar 1. FC Kaiserslautern. De finale werd gespeeld in Hamburg voor 80.000 toeschouwers en Kaiserslautern was torenhoog favoriet omdat ze enkele internationals opstelden, die kort daarna wereldkampioen zouden worden met het nationale elftal terwijl Hannover geen enkele international had. Hannover walste echter over Kaiserslautern heen en won met 5-1 de tweede landstitel in de geschiedenis.

Twee seizoenen later plaatste de club zich opnieuw voor de eindronde, en verloor in de voorronde van Schalke, en plaatste zich nog voor de groepsfase na een winst tegen TuS Neuendorf. In de groepsfase met Karlsruher SC, Schalke en Kaiserslautern werd de club laatste. Hierna zou de club zich nooit meer plaatsen voor de eindronde. De volgende jaren eindigde de club in de middenmoot.

Bundesliga 
In 1963 werd de Bundesliga opgericht. Door een negende plaats in de Oberliga Nord kwalificeerde de club zich niet op sportief vlak, maar ook op economisch vlak voldeed de club niet voor de Bundesliga en moest het afleggen tegen buur Eintracht Braunschweig. Dit zorgde voor een jarenlange vijandschap tussen beide clubs. Hannover begon in de Regionalliga Nord, toen de tweede divisie. De club dwong meteen promotie af naar het hoogste niveau. Tien seizoenen vochten ze vooral tegen degradatie, toen het onvermijdelijke gebeurde. Maar de club promoveerde meteen weer, waarop ze echter ook meteen weer degradeerden. Dit keer verbleven ze 17 van de daaropvolgende 20 seizoenen in de tweede divisie.

De club had zowel eind jaren zeventig als begin jaren negentig financiële problemen, maar in 1992 had de club een uitstekende serie in de DFB-Pokal, die ze uiteindelijk zelfs wonnen. Door de winst kwam de club uit de financiële problemen. De club was de eerste club die de DFB-Pokal won, terwijl ze niet in de Bundesliga speelden.

Tussen 1996 en 1998 kwam de club uit in de Regionalliga Nord, het derde niveau in Duitsland. Dit was het dieptepunt van de club, maar in 1999 kwam de club weer terug in de 2. Bundesliga en in 2002 promoveerde de club zelfs weer naar de Bundesliga. In 2016 degradeerde de club naar de 2. Bundesliga maar slaagde erin om het seizoen erop meteen weer in de Bundesliga terug te keren. Het was echter niet van lange duur want in 2019 moesten de Hannoveranen opnieuw de gang naar de 2. Bundesliga maken.

Op 10 november 2009 pleegde Robert Enke, keeper van het eerste elftal, zelfmoord door bij het plaatsje Neustadt-Eilvese voor de trein te springen. De voetbalwereld reageerde geschokt, en een interland van het Duitse elftal tegen Chili werd afgelast. Enke werd 32 jaar.

Erelijst 
 Duits kampioen 2x
 1938, 1954

 2. Bundesliga 2x
 1987, 2002

 DFB-Pokal 1x
 1992

 2. Bundesliga Nord 1x
 1975

 Regionalliga Nord 2x
 1997, 1998

 Kampioen Hannover 7x
 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1911, 1913

 Kampioen van Zuid-Hannover-Braunschweig 3x
 1927, 1928, 1930

 Gauliga Niedersachsen 3x
 1935, 1938, 1941

 Oberliga Nord 1x
 1954

Eindklasseringen vanaf 1964 (grafisch)

Eindklasseringen vanaf 1948

Hannover 96 in Europa 

Hannover 96 speelt sinds 1958 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
 Europa League (2x)
2011/12, 2012/13
 Europacup II (1x)
1992/93
 Jaarbeursstedenbeker (7x)
1958/60, 1960/61, 1961/62, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1969/70

'Bijzonderheden Europese competities:

 Selectie 2022/23 Stand: 08-02-2023 Spelers records
 Top-5 meest gespeelde wedstrijden 

 Top-5 Doelpuntenmakersstand: 31-07-2022''

Bekende (oud-)spelers

Huidig 
  Ron-Robert Zieler
  Miiko Albornoz

Oud 
  Mohammed Abdellaoue
  Dennis Aogo
  Gerald Asamoah
  Fredi Bobic
  Steven Cherundolo
  Thomas Christiansen
  Julian de Guzman
  Mame Biram Diouf
  Robert Enke †
  Mike Hanke
  Jupp Heynckes
  Valérien Ismaël
  Sebastian Kehl
  Altin Lala
  Per Mertesacker
  Blaise Nkufo
  Emanuel Pogatetz
  Gheorghe Popescu
  Jan Rosenthal
  Jan Schlaudraff
  Josip Skoblar
  Lars Stindl
  Michael Tarnat
  Abel Xavier
 Allan Saint-Maximin

Nederlanders/Belgen 
  Charlison Benschop
  Arnold Bruggink
  Marc van Hintum
  Mark Diemers
  Sébastien Pocognoli

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website